

Patronyme 

 Timothy White (1950-), anthropologue ;
 Tim White, présentateur, journaliste américain ;
 Tim White (1954-2022), professionnel de wrestling américain ;
 Timothy White, journaliste américain de musique rock ;
  (1952-2020), artiste et illustrateur britannique de science-fiction ;
 Tim White, joueur professionnel de football américain.

Autre 
 Timothy White & Taylor Ltd, British dispensing chemist chain